Léna, női keresztnév
 Léna, kelet-szibériai folyó
 Léna (Spina), 2017-es cseh–szlovák film
Hasonló
 Lena (egyértelműsítő lap)